2. tisočletje | 3. tisočletje 
18. stoletje | 19. stoletje | 20. stoletje | 21. stoletje | 22. stoletje | 23. stoletje | 24. stoletje
 Druga stoletja  

Enaindvajseto stoletje obsega leta od 2001 do vključno 2100. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 2000 do 2099.

Desetletja in leta

Opombe 

Stoletja